Aoyama (en japonés, 青山, "montaña azul") puede referirse a:

Lugares de Japón 
 Aoyama (Tokio) (青山);
 Universidad de Aoyama (青山学院大学, Aoyama Gakuin Daigaku), universidad que se encuentra en Aoyama (Tokio);
 Estación de Aoyama-itchōme (青山一丁目駅), una estación de ferrocarril de Minato (Tokio);
 Aoyama (Mie) (青山町, -chō), anteriormente un pueblo del distrito de Naga, pero en la actualidad parte de la ciudad de Iga, en la prefectura de Mie;
 Estación de Aoyama (Iwate) (青山駅, -eki), una estación de ferrocarril de Takizawa (Iwate).

Personas de Japón 
 Clan Aoyama (青山氏, -shi), un clan japonés que ganó notoriedad durante el período Sengoku;
 Aoyama Tadanari (青山 忠成), 1551-1613, primogénito de Aoyama Tadakado que se convirtió en Daimyō de la provincia de Musashi in 1600;
 Ayari Aoyama (綾里 青山, n. 1982), nadadora de estilo mariposa;
 Gōshō Aoyama (青山 剛昌, n. 1963), mangaka (nombre real: Yoshimasa Aoyama);
 Hiroshi Aoyama (青山 博一, n. 1981), piloto de motos;
 Shinji Aoyama (青山 真治, n. 1964), director de cine;
 Shūhei Aoyama (青山 周平), piloto de motos;
 Thelma Aoyama (青山テルマ, n. 1987), cantante de J-pop;
 Tōko Aoyama (青山 桐子, n. 1976), seiyū;
 Yōichi Aoyama (青山 陽一), artista de música popular.
 Yoshio Aoyama (青谷),(1894-1996) Pintor japonés establecido en la Costa Azul, discípulo de Matisse. Creador del color "Aoyama Blue". Tuvo una gran relación con los pintores de vanguardia, perteneciendo a la Escuela de Paris. Sus últimos años de vida residió en España dejando vistas impresionates de ciudades como Toledo, Almansa o Tenerife. Algunas de sus obras están pendientes de ser traídas a España para la creación de una fundación cultural.

Personajes ficticios 
 Hajime Aoyama, personaje de Ghost Stories.
 Masaya Aoyama (青山 雅也) de Tokyo Mew Mew.
 Motoko Aoyama, de Love Hina.
 Aoyama, de Sayonara Zetsubou Sensei, (青山). 
 Otaki Aoyama (青山 大滝), de Oh My Goddess!.
 Shigeharu Aoyama, protagonista de la película Audition.
 Shōgo Aoyama, de la película de Toei, Yu-Gi-Oh!.
 Tessan Aoyama, un samurái de una versión popular de la historia de fantasmas Banchō Sarayashiki.
 Aoyama, de Keppeki Danshi! Aoyama-kun
 Yuga Aoyama, estudiante de la U.A en Boku no Hero Academia

Otros 
 Aoyama Harp (青山ハープ), un fabricante de arpas.

Notas 

Apellidos japoneses

de:Aoyama
it:Aoyama
ja:青山